Gamo kan som auktorsförkortning betyda:

 Sigeo Gamo
 Gamo

Robotskapade auktorsförkortningar